Piotr Krzystek – polski prawnik, polityk i samorządowiec (prezydent Szczecina)
 Waldemar Krzystek – polski reżyser i scenarzysta
 Krystyna Krzystek-Walka – polska lekarka, okulista